Казанский сельский округ

Российская Федерация

Краснодарский край 

 Казанский сельский округ Кавказского района

Омская область 

 Казанский сельский округ Любинского района

Марий Эл 

 Казанский сельский округ Сернурского района

Тюменская область 

 Казанский сельский округ Вагайского района
 Казанский сельский округ Казанского района

Казахстан

Павлодарская область 

 Казанский сельский округ Майского района

Северо-Казахстанская область 

 Казанский сельский округ Айыртауского района

Северо-Казахстанская область 

 Казанский сельский округ Жамбылского района